Episteme (filosofie), afgeleid van het Oudgrieks: ἐπιστήμη, epistēmē, wat staat voor kennis
 Episteme (geslacht), een vlindergeslacht